Mary Pierce e Mahesh Bhupathi hanno battuto in finale Tetjana Perebyjnis e Paul Hanley 6-4, 6-2.

Teste di serie 
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Bob Bryan /  Rennae Stubbs (secondo turno)
 Wayne Black /  Cara Black (terzo turno)
 Jonas Björkman /  Lisa Raymond (semifinalisti)
 Kevin Ullyett /  Liezel Huber (semifinalisti)
 Mike Bryan /  Martina Navrátilová (quarti di finale)
 Todd Woodbridge /  Samantha Stosur (quarti di finale)
 Leoš Friedl /  Janette Husárová (terzo turno)
 Mark Knowles /  Venus Williams (terzo turno)

 Pavel Vízner /  Nicole Pratt (secondo turno) 
 Nenad Zimonjić /  Katarina Srebotnik (terzo turno) 
 Jared Palmer /  Corina Morariu (secondo turno) 
 Olivier Rochus /  Kim Clijsters (quarti di finale) 
 Julian Knowle /  Anna-Lena Grönefeld (terzo turno) 
 Dominik Hrbatý /  Elena Lichovceva (terzo turno) 
 Martin Damm /  Květa Peschke (secondo turno) 
 Andy Ram /  Conchita Martínez (terzo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Torneo di Wimbledon 2005
ATP Tour 2005